XL может обозначать:
 XL — число 40 в римской нумерации.
 XL — стандартное обозначение для указания размера Extra Large (очень большой). Например, для указания размеров одежды, презервативов и др.
 XL — язык программирования.
 «XL» — дебютный сольный альбом российского рэпера Лигалайза.

В составе названий 
 XL Airways France
 XL Airways Germany
 XL Media
 XL Recordings
 XL Галерея

См. также 
 XXL и XXXL
 Excel
 Аксель
 Эксель